Buck Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Buck Lake, Ontario, sjö, 
 Buck Lake, Alberta, sjö,